Анастасия Ивановна:
 Анастасия Ивановна — дочь рязанского князя Ивана Ивановича Коротопола, либо Ивана Александровича
 Анастасия Ивановна (княгиня слуцкая)
 Анастасия Ивановна (княгиня воротынская)